Mankind () может означать:

 Mankind — одно из ринговых имён рестлера Мика Фоли.
 Mankind — компьютерная игра в жанре MMORTS.
 Mankind — альбом американской ню-метал группы Factory 81.
 Mankind — песня американской рок-группы Pearl Jam из альбома No Code.
 Mankind — музыкальная группа, игравшая музыку в стиле диско.